Gäckle ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gäckle (1853–1925), deutscher Bildhauer
 Volker Gäckle (* 1964), deutscher Theologe